Barwasser ist der Familienname folgender Personen:

 Frank-Markus Barwasser (* 1960), deutscher Journalist und Kabarettist
 Karlheinz Barwasser (* 1950), deutscher Schriftsteller